Darbyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Darbyville (Iowa)
 Darbyville (Ohio)
 Darbyville (Virginia)